Конгломерат (от  — собираю в тесную кучу) — осадочная горная порода, которая представляет собой сцементированные три составных элемента: гальку или окатыши, обломки с более тонким заполняющим веществом (песок, алеврит и пр.), и связывающее вещество (цемент). В качестве цемента могут выступать карбонаты, мергели, оксиды железа. Внутри конгломератов могут быть другие конгломераты.

Основное отличие конгломератов от брекчии в том, что в последней вместо окатанной гальки значительно преобладают угловатые обломки.

Типы и классификация 
Типы по составу:
 Полимиктовый конгломерат — различный по составу конгломерат.
 Мономиктовый конгломерат — одинаковый по составу конгломерат.

Деление по размеру включений:
 Валунные конгломераты — содержат валуны размером 10-100 см.
 Крупногалечные конгломераты — содержат крупную гальку размером 5-10 см.
 Среднегалечные конгломераты — включают гальку 2,5-5 см.
 Мелкогалечные конгломераты — включают мелкую гальку 1-2,5 см.

Классификация по расположению в слоях:
 Базальные конгломераты — находятся в основании толщи (свиты), залегают с угловым или параллельным несогласием на более древних горных породах
 Внутриформационные конгломераты — залегают в виде прослоев в отложениях единой осадочной формы. Образуются под влиянием размыва или периодического поступления обломочного материала

Существует также генетическая (по происхождению) классификация конгломератов.

См. также 
 Горная порода
 Брекчия
 Конкреция
 Галька
 Валун
 Цемент

Примечания

Литература 
 Конгломерат // Геологический словарь. Т. 1. : «Недра», 1978. С. 350.

Ссылки 

 Конгломерат — описание

Осадочные горные породы
Горные породы
Геология